Sadr al-Din (1305 - 1391) est un soufi d’origine kurde. Il a dirigé l’ordre soufi Safavieh durant 59 ans.

Biographie 
Il est le fils et successeur de Safi al-Din Ardabili. Sa mère est Bibi Fatima, fille de Zahed Gilani. 

Alévisme
Religieux musulman
Personnalité kurde du XIVe siècle